FK Babrujsk kann für folgende weißrussischen Fußballvereine stehen:
 Fandok Babrujsk, der 1995 den Namen FK Babrujsk hatte,
 FK Belschyna Babrujsk.